Saint Amand désigne plusieurs saints, classés ci-dessous par ordre chronologique de la mort présumée :

 Amand de Strasbourg (), évêque de Strasbourg qui participa au concile de Sardique ; célébré le 26 octobre ;
 Amand de Bordeaux († 431), troisième évêque de Bordeaux ; célébré le 18 juin ;
 Amand de Rennes († 505), prédécesseur de saint Melaine, évêque de Rennes; célébré le 14 novembre ;
 Amand de Coly  († vers 550), avec Junien son disciple, originaire du Limousin, moine en Périgord, fonda un monastère ; célébré le 16 octobre ;
 Amand de Maastricht († 679), ou Amand d'Elnone ou Amand d'Elnon, originaire du Pays d'Herbauges (correspondant approximativement au bocage vendéen) où il est vénéré, particulièrement à l'île d'Yeu, évangélisateur de la Gaule belgique, fondateur d'Elnone ; célébré le 6 février en Belgique et en Orient, le 7 février ailleurs ; 
 Amand de Lérins († 708), abbé de Lérins ; célébré le 18 novembre ;
 Amand de Jouy-en-Josas (du Parc de Diane) célébré le .

Références